¿Dónde Jugarán Lxs Niñxs? (Desde El Palacio De Los Deportes) es el tercer álbum en vivo y el noveno álbum de la banda mexicana de rock Molotov. Su grabación fue el 1 de septiembre del 2017 y se publicó el 14 de junio de 2019.

El álbum se caracteriza por ser una recopilación del primer álbum de Molotov, titulado ¿Dónde jugarán las niñas?, e incluye algunas otras canciones de sus anteriores álbumes.

De este álbum, se desprenden algunos sencillos como: «Gimme The Power», «Frijolero», «Puto» y «Rastaman-Dita» entre otros.

Lista de canciones

Referencias 

Álbumes de Molotov
Álbumes de 2019
Álbumes de metal alternativo
Álbumes de nu metal
Álbumes de rock en español